Rott je jméno používané po staletí německy mluvícími společenstvími jihoněmecké kulturní oblasti – Alsasko, Bádensko-Württembersko, také Porýní (Severní Porýní-Vestfálsko), Bavorsko, České země, Rakousko (Vorarlbersko, Tyrolsko, Salcbursko, Horní částečně i Dolní Rakousko).

Původ jména 
 Rott ve staroněmčině označovalo v tehdy rozsáhlých lesích vykácené místo určené k osídlení (v dnešní němčině Rodung)
 jméno řeky Rott zase vzniklo podle záznamů z latinských „ad Rota“ (769), „flumen qui dictur Rota“ (773) a bavorského „Roud“, které mají společný původ ve staroalemánském „Rotaha“, což znamená „roter Bach“, červený proud (potok).

Osoby 
 Hans Rott (1858–1884), rakouský hudební skladatel a varhaník –  
 Josef Rott (1830–1900), rakouský právník a politik z Bukoviny
 Maximilian Rott (pseudonym, 1903–1957), německý spisovatel
 Oldřich Rott (* 1951) – československý fotbalový reprezentant, záložník
 Pavla Rottová (* 1957) – československá politička KSČ, poslankyně FS za normalizace
 Vladimir Rott (* 1935, SSSR) – kanadský inženýr, který se stal spisovatelem

Rod Rottů
 Jakub Rott (1718–1779), praděd mj. Vincence Josefa, Johanny Nepomuceny a Sofie (Karolina Světlá a Sofie Podlipská)
Rod Rottů v Praze
 Vincenc Josef Rott (1813–1890), český obchodník, zakladatel firmy V. J. Rott, bratr Augusta Jakuba, spolu s ním zakladatel firmy Gebrüder Rott
 August Jakub Rott (1815–1868), výrobce hudebních nástrojů, zakladatel firmy August Jindřich Rott / August Jindřich Rott syn, bratr Vincence Josefa, spolu s ním zakladatel firmy Gebrüder Rott
 František Karel Rott (1850–1917), výrobce hudebních nástrojů August Jindřich Rott syn, syn Augusta Jakuba
 Karolina Světlá (Johanna Mužáková, rozená Rottová, 1830–1899), česká spisovatelka, sestra Sofie a pravnučka Jakuba
 Sofie Podlipská (rozená Rottová, 1833–1897), česká spisovatelka, sestra Johanny a pravnučka Jakuba
 Julius Rott (1846–1877), obchodník, syn Vincence Josefa a Marie, bratr Ladislava (V. J. Rott, 1. následníci)
 Ladislav Rott (1851–1906), obchodník, syn Vincence Josefa a Marie, bratr Julia (V. J. Rott, 1. následníci)
 Ladislav Vincenc Rott (1881–1927), obchodník, syn Ladislava a Karolíny (Karly), bratr Vladimíra Jiřího (V. J. Rott, 2. následníci)
 Vladimír Jiří Rott (1885–1967), obchodník, syn Ladislava a Karolíny (Karly), bratr Ladislava Vincence (V. J. Rott, 2. následníci)
 Vladimír Jan Rott (1922–2000), syn Vladimíra Jiřího a Rozálie, architekt (AVU), projektant, vysokoškolský asistent (architektura ČVUT), jevištní a filmový výtvarník (scénograf D34, Hudební divadlo Karlín) a pedagog (scénografie DAMU), konferenční tlumočník – pseudonym v 50. letech Jan Svoboda (občanské jméno Vladimír Svoboda), pak Jan Rott, na sklonku života i Jan Vladimír Rott
 Anna Rottová (rozená Kadeřábková, 1924–2020) – česká herečka a divadelní pedagožka, první a třetí manželka Vladimíra Jana
 Inna Rottová Mirovská (rozená Želeněcová, 1935–2018) – česká spisovatelka, pátá manželka Vladimíra Jana (Jana Vladimíra)

Řeky

Bavorsko 
 řeka Rott – 109 km dlouhý přítok bavorské řeky Inn
 říčka Rott, také Alte Amper – 12 km dlouhá, přítok bavorského jezera Ammersee

Místa

Německo 
obce:
 Rott am Inn – v zemském okrese Rosenheim v Bavorsku – 
 klášter Rott – 
 Rott – v okrese Landsberg v horním Bavorsku (na řece Lechu) – 
 Rott – v okrese Altenkirchen v Porýní-Falci (v pohoří Westerwald)
části měst, obcí:
 čtvrť Rott městské části Barmen města Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku
 část Rott města Overathu v okrese Rheinisch-Berg v Severním Porýní-Vestfálsku
 část Rott obce Roetgenu v okrese Aachen v Severním Porýní-Vestfálsku

Francie 
 Rott – obec v departementu Bas-Rhin v Alsasku –  > ROTT

Rottweiler 
 Rott je také anglické zkrácené označení psí rasy Rottweiler, jejíž název pochází od města Rottweil v Bádensko-Württembersku

Podobné příjmení 
 Roth (příjmení)

Česká příjmení
Místní jména
Německá příjmení